Teatro Tenda ist der Name folgender Gebäude in Italien:

 Teatro Tenda (Bologna), Mehrzweckhalle
 Teatro Tenda (Mailand), Mehrzweckhalle
 Teatro Tenda (Rom), Theater